DYR – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Anadyr' (Russia)